plaatsen in Polen
 Grabin (Lubusz)
 Grabin (Opole)
 Grabin (Pommeren)
 Grabin (Ermland-Mazurië)
 Grabin (West-Pommeren)
of
 Vasiliy Grabin of Wassili Gawrilowitsch Grabin, een Russisch ontwerper van vuurwapens